geelbuikknoopwesp
 gewone knoopwesp
 gladde knoopwesp
 kleine knoopwesp
 slurfknoopwesp